Натуральне число 1875
 1875 рік до нашої ери
 1875 рік нашої ери